Quemú Quemú (departement), departement in provincie La Pampa, Argentinië
Quemú Quemú (La Pampa), plaats in gelijknamig departement in provincie La Pampa, Argentinië